I Campionati oceaniani di triathlon del 2006 ( edizione) si sono tenuti a Geelong in Australia, in data 16 aprile 2006.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Brad Kahlefeldt. La gara femminile è andata alla britannica Leanda Cave, tuttavia il titolo di Campionessa oceaniana è andato all'australiana Rina Bradshaw-Hill.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2006
Campionati del mondo Ironman
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2006

Campionati oceaniani di triathlon
Competizioni sportive a Geelong
Triathlon nel 2006